Aristizábal ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Cabezas Aristizábal (* 1943), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Altbischof von Villavicencio
 Augusto Aristizábal Ospina (1928–2004), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Jericó
 Edgar Aristizábal Quintero (* 1965), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Yopal
 Ignacio José Gómez Aristizábal (* 1929), kolumbianischer Geistlicher, Alterzbischof von Santa Fe de Antioquia
 Luis Fernando Borja Aristizábal, kolumbianischer Ex-Militär
 Rodrigo Escobar Aristizábal (* 1939), kolumbianischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Girardot
 Víctor Aristizábal (* 1971), kolumbianischer Fußballspieler